Уильям де Феррерс (; 31 января 1272, Йоксалл, Стаффордшир, Королевство Англия — 20 марта 1325) — английский аристократ, 1-й барон Феррерс из Гроуби с 1299 года. Участвовал в походах в Шотландию в правление Эдуарда I и Эдуарда II.

Биография 
Уильям де Феррерс был единственным сыном Уильяма де Феррерса из Гроуби от его первой жены Энн, вдовы Колбана Макдуфа, графа Файфа. Он принадлежал к младшей ветви знатного рода Феррерсов, представители которого с 1138 года владели титулом графов Дерби. Уильям-старший был вторым сыном пятого графа Дерби из этой семьи и владел рядом поместий в Эссексе, Лестершире и Ноттингемшире, а также землями в Шотландии.

Уильям-младший родился в 1272 году. В возрасте 15 лет он потерял отца и до совершеннолетия, наступившего в 1293 году, находился под опекой Николаса Сегрейва (позже 1-го барона Сегрейва). На королевскую службу Феррерс поступил не позже 1295 года, когда он представлял особу Эдуарда I при дворе герцога Брабантского Жана II. Известно, что для него это были годы безденежья (в частности, Феррерс заложил одно из своих поместий за 200 фунтов), но тем не менее Уильям участвовал в шотландских походах. В 1298 году он сражался с Уоллесом при Фолкерке, в 1300 году был в составе армии, осаждавшей Карлаверок. Благодаря этому земли Феррерсов в Шотландии, находившиеся какое-то время под прямым управлением короны, были возвращены владельцу. В 1301 году Уильям подписал послание английских лордов к папе римскому Бонифацию VIII, обосновывавшее притязания Эдуарда I на власть над Шотландией.

29 декабря 1299 года Уильям был вызван в парламент как лорд Феррерс из Гроуби; с этого момента начинается история баронского титула. В последующие годы он конфликтовал со своим двоюродным братом Джоном де Феррерсом из-за родовых земель, участвовал в ряде шотландских походов (в 1303, 1306, 1308, 1311 годах). В 1317 году король Эдуард II назначил его констеблем замка Сомертон в Линкольншире. В последний раз Уильям де Феррерс был призван на королевскую службу 1 мая 1325 года; при этом смерть барона источники датируют 25 марта того же года.

Семья 
Уильям де Феррерс был женат на Элен, дочери Александра, графа Ментейта. В этом браке родились пять детей, в том числе Генри (1302/03 — 1343), ставший 2-м бароном Феррерс из Гроуби, Ральф (умер после 1375) и Энн (умерла в 1367), жена Эдуарда ле Диспенсера.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Феррерсы
Бароны Феррерс из Гроуби
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Фолкерке (1298)